Yangel steht für: 
 Yangel', ein Mondkrater
 (3039) Yangel, ein Asteroid des Hauptgürtels

Yangel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Yangel (* 1992), russische Geigerin und Mezzosopranistin

Siehe auch:
 Jangel